Die Abkürzung VPA steht für:
 Velopharyngealer Abschluss,  siehe Velopharyngealer Verschluss
 Verband Personal- und Ausbildungsfachleute, Schweizer Berufsverband
 Versuchs- und Prüfanstalt, Institut in Remscheid
 Vietnam People's Army, Vietnamesische Volksarmee
  Valproinsäure, ein Antiepileptikum
  Virtueller persönlicher Assistent, eine Dienstleistung

VPA